Тепетатес има више значења:

 Тепетатес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тепетатес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепетатес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепетатес (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепетатес (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетатес (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетатес (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетатес, Карисиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетатес (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тепетатес (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетатес (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетатес (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетатес (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику